Rosskreppfjord ist der Name eines Sees in Norwegen. Er liegt auf der Grenze der Kommunen Valle und Sirdal (beide Fylke Agder). Es gibt Saiblinge und Forellen im See.

Siehe auch 
 Liste von Seen in Norwegen

Valle (Kommune)
Sirdal
SRosskreppfjord